Беляевка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Беляевка — деревня в Чечерском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Беляевка — село в Алтынсаринском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 году.

Россия 
 Беляевка — село в Старополтавском районе Волгоградской области.
 Беляевка — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Беляевка — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии, упразднён в 2007 году .
 Беляевка — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Беляевка — деревня в Любинском районе Омской области.
 Беляевка — село в Беляевском районе Оренбургской области.
 Беляевка — село в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Беляевка — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Беляевка — село в Оханском районе Пермского края.
 Беляевка — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Беляевка — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.
 Беляевка — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Беляевка — деревня в Ухоловском районе Рязанской области
 Беляевка — село в Турковском районе Саратовской области.
 Беляевка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Беляевка — село в Сампурском районе Тамбовской области.
 Беляевка — село в Уйском районе Челябинской области.
Беляевка — река в Пермском крае России, приток реки Кама.

Украина 
 Беляевка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Беляевка — село в Александровском районе Кировоградской области.
 Беляевка — город в Одесской области, административный центр Беляевского района.
 Беляевка — посёлок в Первомайском районе Харьковской области.
 Беляевка — село в Нововоронцовском районе Херсонской области.